Tobin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tobin Township (Indiana)
 Tobin Township (Missouri)
 Tobin Township (South Dakota)